Il y a deux barrages en Turquie s'appelant barrage de Dodurga
 Le barrage de Dodurga dans la province de Bilecik
 Le barrage de Dodurga dans la province de Sinop